Onderdistrict in Indonesië
 Suka Merindu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Suka Merindu (Kepahiang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Suka Merindu (Putri Hijau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Suka Merindu (Semidang Gumay), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Suka Merindu (Sindang Beliti Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Merindu (Talo Kecil), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Suka Merindu (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Suka Merindu (Kikim Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Merindu (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Merindu (Pemulutan Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Merindu (Semidang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Merindu (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukamerindu, doorverwijspagina